Белужино-Колдаиров — хутор в Иловлинском районе Волгоградской области, входит в состав муниципального образования Озерское сельское поселение.

В окрестностях хутора находится уникальный археологический комплекс – древний курганный могильник, датируемый III тыс. до н.э. - XV в. н.э., находки из которого (предметы вооружения, конская упряжь, погребальный инвентарь, монеты и т.д.) хранятся в Волгоградском областном археологическом музее. Ученые предполагают, что общее количество курганов в этом могильнике свыше 50, среди них сарматское, золотоордынские и печенежские погребения, однако на данный момент изучены далеко не все захоронения.

Курганы периодически подвергаются грабительским раскопкам «чёрными» копателями.

География 
Расположен на левом берегу реки Дон, напротив станицы Сиротинской  в 19 км западнее Иловли.

Население

Примечания

Литература 
 Назаров, А.А. Отчет об археологических исследованиях на территории Волгоградской области в 2000 г. Волгоград. 2000. Фонды ВОКМ №151. 
 Назаров, А.А. Отчет о проведении археологических исследований в 2001 г. археологической экспедицией ОНПЦ. Волгоград. 2002. Фонды ВОКМ № 185. 
 Назаров, А.А. Отчет о проведении археологических исследований в 2002 г. археологической экспедицией ОНПЦ. Волгоград. 2003. Фонды ВОКМ № 187. 
 Назаров, А.А. Отчет об археологических исследованиях на территории Волгоградской области в 2004 г. Волго-град. 2005. Фонды ВОКМ № 207. 
 Назаров, А.А. Отчет об охранных раскопках кургана № 37 могильника «Белужино-Колдаиров» в Иловлинском районе Волгоградской области. Волгоград. 2006. Фонды ВОКМ № 224.

Населённые пункты Иловлинского района